Назмутдинова — фамилия:
 Назмутдинова, Альфия Биляловна (род. 1949) — заслуженный мастер спорта СССР по художественной гимнастике, чемпионка мира.
 Назмутдинова, Лилия Биляловна (1936—2018) — четырёхкратная чемпионка СССР по художественной гимнастике, первый мастер спорта по художественной гимнастике в СССР (1955).